James Henry er navnet på:
 James Henry (kongressmand) (1731–1804) - amerikansk advokat, kongressmand for Virginia
 James Henry (digt) (1798–1876) - irsk poet og lærd
 James Henry (forfatter) - britisk komedieforfatter
 James Henry (fodboldspiller) (født 1989) - engelsk fodboldspiller